Michaił Tałgatowicz Diewiatjarow (ur. 1959) – radziecki biegacz narciarski, złoty medalista olimpijski
 Michaił Michajłowicz Diewiatjarow (ur. 1985) – rosyjski biegacz narciarski